Рендолф — назва восьми округів у США

 Рендолф (округ, Алабама)
 Рендолф (округ, Арканзас)
 Рендолф (округ, Джорджія)
 Рендолф (округ, Західна Вірджинія)
 Рендолф (округ, Іллінойс)
 Рендолф (округ, Індіана)
 Рендолф (округ, Міссурі)
 Рендолф (округ, Північна Кароліна)